Карсанов — осетинская фамилия. Известные носители:

 Карсанов, Казбек Дрисович (1910—1997) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 Карсанов, Умар Махарбекович (род. 1981) — российский футболист, тренер.

См. также 
 Карсановы